An der Frauenkirche 5 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Hilton Dresden
 Kaufhaus Görlitz (An der Frauenkirche 5/6/7, Demianiplatz 12/13)
 An der Frauenkirche 5 (Meißen), barockes Wohnhaus in geschlossener Bebauung mit Hinterhaus in Meißen, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Altstadt (Meißen) (A–I) #Wohnhaus in geschlossener Bebauung mit Hinterhaus, An der Frauenkirche 5

Siehe auch:
 An der Frauenkirche